

Patronyme

 François Denis Née  (1732-1817) est un dessinateur et graveur français,.

 Luis Née (fl. 1789-1794), botaniste franco-espagnol ;
 Louis Née (1881-1969), médecin et homme politique français ;
 Louis Née, directeur de la photographie français ;
 Frédéric Née (1975-), footballeur et entraineur français ;
 Sylva Née, joueuse de handball ivoirienne.

Voir aussi